Min (déu), deïtat egípcia, aspecte del déu Amon 
 Min (llengua), ampli grup de dialectes (llengües sinítiques) parlats al sud-est de la Xina
 Min abreviatura de minut, unitat de temps que es divideix en 60 segons 
 riu Min, curs d'aigua a Fujian (Xina) 
 Biografies: 
 Min Ayahana (1963), mangaka japonesa, de Nanao en la Prefectura d'Ishikawa, Japó
 Min Hye-sook (1970), jugadora d'handbol sud-coreana que va competir durant les dècades de 1980 i 1990
 Min Kyeong-ho (1996), ciclista sud-coreà, que combina la carretera amb la pista
 Min Zhen (), artista plàstic xinès